Sołtysy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Sołtysy, village de la voïvodie de Lublin
 Sołtysy, village de la voïvodie de Mazovie
 Sołtysy, village de la voïvodie d'Opole